Decade – gruppo di dieci
 Decina – gruppo mafioso di dieci persone, comandato da un capodecina
 Villa La Decina – villa storica di Napoli